Diaradougou peut désigner :
 Diaradougou, la commune du département de Bama au Burkina Faso ;
 Diaradougou, la commune du département de Mangodara au Burkina Faso ;

Homonymie de localités